Leggett steht für: 

 Leggett (Kalifornien), Census-designated place im Mendocino County, Kalifornien, USA 
 Leggett (Mississippi), Ort im Pike County, Mississippi, USA 
 Leggett (North Carolina), Ort im Edgecombe County, North Carolina, USA 
 Leggett (Texas), gemeindefreies Gebiet im Polk County, Texas, USA 

Leggett ist der Familienname folgender Personen: 

 Andy Leggett (* 1942), britischer Jazzmusiker
 Anthony James Leggett (* 1938), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger
 Jack Leggett (* 1954), US-amerikanischer Baseball-Trainer
 Jay Leggett (1963–2013), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 John Leggett († 2015), US-amerikanischer Sprach- und Literaturwissenschaftler
 May Leggett Abel (1867–1952), US-amerikanische Violinistin und Musikpädagogin 
 Mortimer Dormer Leggett (1821–1896), US-amerikanischer Professor und Generalmajor der Unionsarmee im Sezessionskrieg
 Robert L. Leggett (1926–1997), US-amerikanischer Politiker
 William Leggett (1801–1839), US-amerikanischer Dichter, Schriftsteller und Journalist
 William C. Leggett (* 1939), kanadischer Professor, 17. Vorstandsvorsitzender der Queen's University
 William Henry Leggett (1816–1882), US-amerikanischer Botaniker, Journalist und Gründer des Torrey Botanical Bulletin